Il doppio del torneo di tennis Bukhara Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksej Kedrjuk e Vadim Kucenko che hanno battuto in finale Mirko Pehar e Jean-Julien Rojer 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Michail Elgin /  Dmitri Vlasov (semifinali)
 Flavio Cipolla /  Fabio Colangelo (quarti di finale)

 Aleksej Kedrjuk /  Vadim Kucenko (Campioni)
 Mirko Pehar /  Jean-Julien Rojer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2003